YUL est un code qui signifie :
 

Yul peut faire référence à :
 Yul Brynner (1920-1985), un acteur américain d’origine suisse, mongole et russe,
 Yulu, une des langues en République démocratique du Congo, selon la norme Code ISO 693,
Sigle de 3 caractères
Code
